Parliamone – programma televisivo italiano del 2016
 Se chiudi gli occhi/Parliamone – singolo di Patty Pravo del 2000